Kabinett Obote steht für folgende Regierungen Ugandas:

 Kabinett Obote I
 Kabinett Obote II